Hohenwarth heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Hohenwarth (Landkreis Cham), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Hohenwarth (Grimmen), Ortsteil der Stadt Grimmen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenwarth (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hohenwarth (Wolfsegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfsegg, Landkreis Regensburg, Bayern

in Österreich 
 Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, Marktgemeinde im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Hohenwarth (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hohenwarth (Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach), Katastralgemeinde von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Hohenwarth (Gemeinde Karlstein), Katastralgemeinde von Karlstein an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 ein Flur- und Bergname in Wien, siehe Türkenschanze (Wien)

Hohenwarth ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Christian Schroeder-Hohenwarth (1921–2011), deutscher Bankmanager und Jurist
 Hans Hinrich Schroeder-Hohenwarth (* 1944), deutscher Jurist
 Sigismund Ernst Hohenwart (1745–1825), Bischof von Linz, österreichischer Naturforscher

Siehe auch:
 Hohenwart (Begriffsklärung)